Лома де Сан Рафаел има више значења:

 Лома де Сан Рафаел (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Сан Рафаел, Ранчо де Исидро Масијас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Сан Рафаел (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику